Giraumont (Meurthe i Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Giraumont (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia